Kostelů Všech svatých je v Praze více:

 Kostel Všech svatých (Pražský hrad) – kapitulní kostel, součást Starého královského paláce
 Kostel Všech svatých (Slivenec) – raně gotický kostel ve Slivenci
 Kostel Všech svatých (Uhříněves) – barokní farní kostel